Camille Cavallier (1854-1926), industriel français.
 Jacques Cavallier-Belletrud (né en 1962), parfumeur-créateur français.
 Marie Cavallier (née en 1976), princesse de Danemark.